En histoire, l'expression Deuxième Rome, en référence à la « Première Rome » et à la « Troisième Rome », peut désigner :

 Dans l'histoire italienne (depuis l'époque du Risorgimento) : Milan comme capitale impériale de 286 à 402 suivie par Ravenne entre 402 et 476 puis, comme métropole de l'Italie byzantine, de 585 à 751.

 Dans l'histoire byzantine : Constantinople, ses Empereurs Romains d'Orient et ses Patriarches orthodoxes grecs et autres.

Références 

Homonymie